Chronologický seznam biskupů v Basileji.

Reference

Literatura 
 Ernst Friedrich Mooyer: Verzeichnisse der deutschen Bischöfe seit dem Jahr 800 nach Chr. Geb., Minden 1854, S. 7-8.
 Friedrich Wilhelm Ebeling: Die deutschen Bischöfe bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts. Lipsko 1858, S. 32-46.
 Marco Jorio, Markus Ries, Urban Fink a Stephan Leimgruber, Die Bischöfe von Basel 1794–1995, Freiburg (Švýcarsko) 1996, 
 Josephus Schneller: Die Bischöfe von Basel: Ein Chronologischer Nekrolog, Blunschi, Zug, 1830

Externí odkazy 
 

Basilejští biskupové
Švýcarské seznamy